Barbella ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Barbella (1718–1777), italienischer Geiger und Komponist der neapolitanischen Schule
 Francesco Barbella (1692–1732), italienischer Violinist und Komponist